Garros peut désigner :

 Christian Garros (1920-), musicien et batteur français ;
 Louis Garros (1833-1911), architecte français ;
 Paul de Garros (1867-1923), romancier français ;
 Pey de Garros (vers 1525-vers 1582), poète et juriste gascon ;
 Roland Garros (1888-1918), aviateur français ;
  ;
 Suzanne de Garros (1877-1952), écrivain français.